Brierpatch Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brierpatch Mountain (Virginia)
 Brierpatch Mountain (West Virginia)